Goiran se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Agostino Goiran
 Agostino Augustin Goiran